Grammy Legend Award (другое название Grammy Living Legend Award, рус. Награда музыканту-легенде) — награда, присуждаемая Национальной академией искусства и науки звукозаписи наиболее влиятельным музыкантам, вносившим огромный вклад в развитие музыкальной индустрии на протяжении всей своей жизни.

Первых четырёх премий Grammy Legend Award в 1990 году удостоились композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актриса и певица Лайза Миннелли, продюсер и певец Смоки Робинсон и исполнитель кантри Вилли Нельсон. Первым коллективом, получившим награду в XXI веке, стала группа Bee Gees (2003). С момента учреждения премии ею были награждены 15 музыкантов и коллективов из трёх стран мира: Великобритании, США и Италии.

Лауреаты 

 Ссылки ведут на статьи о церемониях вручения «Грэмми» за соответствующий год.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Grammy 

Грэмми